Das Benson & Hedges Masters 1984 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1983/84, das vom 22. bis 29. Januar 1984 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die zehnte Austragung des Masters.
Das Preisgeld wurde von 55.000 £ auf 115.000 £ erhöht.

Titelverteidiger Cliff Thorburn schied bereits im Achtelfinale gegen John Spencer aus. Kirk Stevens spielte in seinem Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Jimmy White das dritte offizielle Maximum Break. Jimmy White konnte schließlich im Finale Terry Griffiths mit 9:5 besiegen und gewann somit die 35.000 £ Siegerpreisgeld.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent